

Religiosos 
Simão, o Zelote — ou Simão Cananeu, um dos doze apóstolos de Jesus
Simão de Rojas — santo da Igreja Católica
Simão Stock — frade carmelita inglês do século XIII
Simão de Trento — criança santa do século XV

Figuras do Novo Testamento 
Simeão (Novo Testamento) — ou São Simão, o Profeta 
Simão de Cirene

Topônimos

Brasil 
São Simão (Mostardas) — distrito de Mostardas, Rio Grande do Sul

Municípios 
São Simão (Goiás)
São Simão (São Paulo)
Simonésia — antigamente chamado São Simão

Portugal  
São Simão de Gouveia — freguesia

Antigas freguesias 
São Simão (Nisa)
São Simão (Setúbal)
São Simão de Litém — do concelho de Pombal

Simao
Desambiguações de topônimos